Wrentham – wieś w Anglii, w hrabstwie Suffolk, w dystrykcie Waveney
 Wrentham – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Norfolk